Rotter, een Duits historisch motorfietsmerk 
Julian Rotter (1916), Amerikaans persoonlijkheidspsycholoog